Tambourine girl (Patricia & The Harbourlights) (1968), een lied van Nederlandse zangeres Patricia (Paay) & The Harbourlights
 Tambourine girl (Bernd Spier) (1970), een lied van de Duitse zanger Bernd Spier
 Tambourine girl (John William Godward) (1906), een schilderij van de Engelse schilder John William Godward